Matcherna i grupp E i världsmästerskapet i futsal 2012 pågick från 3 till 9 november 2012.

Tjeckien mot Kuwait

Egypten mot Serbien

Kuwait mot Serbien

Egypten mot Tjeckien

Serbien mot Tjeckien

Kuwait mot Egypten

Referenser 

Grupp E